Светлана Георгиевна Евсеева (род. , ) — русская поэтесса, переводчик.

Биография 
Родилась в семье военного. Окончила Ташкентский педагогический институт (1956) и Литературный институт имени А. М. Горького (1962). В 1962 году вышла замуж за белорусского писателя Артура Вольского и переехала в Минск. Мать белорусского музыканта Лявона Вольского.

Творчество 
Первая книга «Женщина под яблоней» (1962) была встречена тепло читателями и критикой. Была популярной на всплеске поэтических 1960-х гг. Сборники лирических стихотворений «Месяц» (1965), «Зову!» (1974), «Евроазия» (1979), «Последнее прощание» (1983), «Ищу человека» (1988) также подтвердили талант поэтессы.

Её в своих дневниках вспоминает Давид Самойлов. Владимир Некляев говорил о ней: «Светлана Евсеева, приехавшая из Москвы в Минск, довольно быстро стала не столько русским, сколько белорусским поэтом, пишушим на русском языке».

Переводила на русский язык стихи Янки Купалы, Якуба Коласа, Максима Танка и др.

Примечания

Литература 
 Вярцінскі А. Узыходжанне // Літаратура і мастацтва, 1965, 29 кастрычніка
 Дмитриев О. Против инерции // Поэзия, 1976, выпуск 17
 Яўсеева Святлана Георгіеўна // Беларускія пісьменнікі: Біябібліяграфічны слоўнік. У 6 т. / пад рэд. А. І. Мальдзіса. Т. 6. — Мн.: БелЭн, 1992—1995.

Ссылки 
 Стихи Светланы Евсеевой на сайте Западная Русь 
 Светлана Евсеева. Петь о себе − не о себе одной // Наш современник, 2017, № 7
 Светлана Евсеева: Моё счастье − мой русский язык // Западная Русь, 26 ноября 2011 
 Светлана Евсеева. Письма к Максиму Танку // Неман, 2018, № 7 

Русские поэты
Писатели СССР
Переводчики поэзии на русский язык
Выпускники Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Поэтессы по алфавиту
Писательницы Белоруссии
Поэты Белоруссии